Komelinowe (Commelinidae Takht.) – grupa roślin jednoliściennych stanowiąca w nowszych ujęciach systematycznych (system APG II z 2003, APG III z 2009, APG IV z 2016) grupę monofiletyczną, siostrzaną dla szparagowców (Asparagales). Należą tu arekowce (Arecales), wiechlinowce (Poales), komelinowce (Commelinales) i imbirowce (Zingiberales). Do cech charakterystycznych tej grupy należy: obecność kwasu ferulowego i kumarowego w nieulegających drewnieniu ścianach komórkowych, naczynia obecne są w łodydze i liściach, w komórkach liści często odkładana jest krzemionka, kwiatostany wsparte są podsadkami, zarodek jest krótki i szeroki.

Systematyka 
 Pozycja i podział według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016) na tle jednoliściennych

 Pozycja w systemie Reveala (2007–2008)
Pozycja i skład grupy jest taki sam jak w systemie APG II i III, jednak w obrębie grupy wyróżniono nie 3 lecz 10 rzędów.

Przypisy 

Okrytonasienne